WLL steht als Abkürzung für:

 Wireless Local Loop, Richtfunktechnik für kabellose Telefon- und Internetanbindungen
 Working Load Limit, die zulässige Arbeitslast oder Tragfähigkeit

Abkürzung